Hettche ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Otto Hettche (1902–1991), deutscher Chemiker, Mediziner, Hygieniker und Hochschullehrer
 Thomas Hettche (* 1964), deutscher Schriftsteller 
 Walter Hettche (* 1957), deutscher Germanist